Финал Кубка Англии по футболу 2013 года стал 132-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии.

Матч состоялся 11 мая 2013 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились «Манчестер Сити» и «Уиган Атлетик». Победу в матче одержал «Уиган Атлетик» со счётом 1:0.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2013
Кубок Англии
Кубок Англии 2013
Кубок Англии 2013